Mjedena Glava je planina u BiH.

Položaj 
Nalazi se u općini Gacku. Najviši vrh planine je na 1602 m.

Izvori 

Planine u Bosni i Hercegovini
Gacko